Ovo je jedanaesta sezona Jadranske vaterpolske lige. Svoj prvi ikada naslov osvojila je zagrebačka Mladost.

A1 liga

Ljestvica

A2 liga

Ljestvica

Drugi dio

A2 liga za plasman od 1. do 6. mjesta

Ljestvica

A2 liga za plasman od 7. do 12. mjesta

Ljestvica

Doigravanje za A1 ligu

Prva utakmica

Druga utakmica 

Ukupni rezultat je:   Partizan Beograd 22:18  Solaris 
Partizan Beograd je izborio ostanak u A-1, ligi, a Solaris se nije uspio plasirati u nju

Final Four

Ždrijeb

Poluzavršnica

Završnica

Vanjske poveznice 

 Službena stranica 
 Hrvatski vaterpolski savez

2018-19